Organetto ist die Bezeichnung für folgende Musikinstrumente 
 Organetto (Akkordeon), diatonisches Akkordeon in Italien 
 Portativ, mittelalterliche Trageorgel